Austroposeidon é um gênero extinto de titanossauro que viveu durante o final do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos, na América do Sul. Quando adulto media aproximadamente 25 metros de comprimento. Os primeiros fósseis deste animal foram encontrados por Llewellyn Price, em 1953, nos arredores da cidade de Presidente Prudente, no sudoeste do estado de São Paulo, em rochas da Formação Presidente Prudente, do Grupo Bauru, Bacia do Paraná.

Análise filogenética realizada nos restos fósseis do Austroposeidon, do táxon irmão Lognkosauria.

Titanosauria
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2016